Клаудія Летиція (, справжнє ім'я Леді Летиція, ;  22 березня 1979, Помпеї, Італія) — італійська модель, танцівниця та акторка, виконавиця шоу в стилі бурлеск, відома як «італійська Королева бурлеску».

Посилання 

 Офіційний сайт

Примітки 

Танцівниці
Італійські акторки